Dall est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Caroline Healey Dall (1822-1912), écrivaine américaine féministe, transcendantaliste et réformiste ;
 John Dall (1920-1971), acteur américain ;
 Karl Dall (1941-2020), présentateur de télévision, chanteur, acteur et humoriste allemand ;
 William Healey Dall (1845-1927), naturaliste, malacologiste et paléontologue américain.

Toponyme 

 Dall (rivière), une rivière en Alaska ;
 Île Dall, une île de l'archipel Alexandre située au sud est de l'Alaska, aux États-Unis.

Astronomie 
 (6156) Dall, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.